Соревнования по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхан прошли с 9 по 23 февраля в сноу-парке «Феникс». В рамках соревнований было разыграно 10 комплектов наград.

Медали

Общий зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории

Медалисты

Мужчины

Женщины

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Квалификация 

По итогам квалификационных соревнований олимпийские лицензии получат 282 спортсмена (147 мужчин и 135 женщин), при этом максимальная квота для одного олимпийского комитета составит 30 спортсменов.

См. также 
 Кубок мира по фристайлу 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года